Николай Николаевич Козлов:
 Козлов, Николай Николаевич (род. 1983) — российский биатлонист.
 Козлов, Николай Николаевич (род. 1972) — российский ватерполист.
 Козлов, Николай Николаевич — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Козлов, Николай Николаевич (род. 1938) — советский и российский инженер.